Садык:

 Садык — село в Кантемирском районе Молдавии.
 Садык Шер-Нияз — общественный и политический деятель Кыргызской Республики